„Ouragan” (fr.: huragan) - nazwa noszona przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Ouragan” (1889-1903) – torpedowiec typu Ouragan z lat 80. XIX wieku
 „Ouragan” (1927-1949) – niszczyciel typu Bourrasque z okresu II wojny światowej (w latach 1940-1941 służył w Polskiej Marynarce Wojennej jako OF „Ouragan”)
 „Ouragan” (L9021) (1965-2006) – okręt desantowy typu Ouragan z lat 60. XX wieku

Zobacz też 
 Dassault MD 450 Ouragan – samolot francuski

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów